Get Rich or Die Tryin' – album di 50 Cent del 2003
Get Rich or Die Tryin' – film del 2005 diretto da Jim Sheridan 
Get Rich or Die Tryin' – colonna sonora dell'omonimo film